Штора (фр. store) в частном случае — оконная занавесь, раздвигаемая в стороны или поднимаемая вверх.
 Штора — разработанный в Советском Союзе комплекс электронно-оптической активной защиты для защиты от ПТУР с полуавтоматической командной системой наведения.